COSPAS steht für:
 COSPAS-SARSAT ist ein internationales, satellitengestütztes Such- und Rettungssystem
 COSPAS (Betriebssystem), Echtzeitbetriebssystem eingesetzt im Rahmen der Bahnsicherungstechnik

Abkürzung